

События 
 Ганнибал одержал победу под Каннами во II пунической войне
 Интеррексы Гай Клавдий Центон и Публий Корнелий Азина. Консулы Гай Теренций Варрон (ум. после 200) (плебей) и Луций Эмилий Павел (2-й раз) (патриций). Преторы Марк Помпоний Матон (по делам иностранцев), Публий Фурий Фил (городской), Марк Клавдий Марцелл (для Сицилии), Луций Постумий Альбин (для Галлии). Пропретор Тит Отацилий. Великий понтифик Флакк. Плебейский трибун Квинт Бебий Геренний. Легат Гней Сервилий Гемин. Квесторы Луций Атилий и Луций Фурий Бибакул.
 Весна — Ганнибал двинулся к Лукании и остановился на берегах реки Ауфид. Август (2.8) — Битва при Каннах, в Апулии. Кавалерия Ганнибала окружила римлян. Разгром Ганнибалом (50000 войска) римского войска (90000). Гибель Л.Эмилия Павла, 70 сенаторов и 50000 римлян (погибли Гн. Сервилий Гемин, М.Минуций, Л.Атилий, Л.Фурий Бибакул).
 Диктатор (№ 82) Марк Юний Пера, начальник конницы Тиберий Семпроний Гракх. Диктатор (№ 83) для выборов Марк Фабий Бутеон (без начальника конницы).
 На сторону Ганнибала переходят общины Южной Италии и Сиракузы, бруттии, луканы, пицены, гирпины, самниты, Капуя. Карфагенский сенат решил прислать ему 40 слонов, 4000 конницы и пехоту. Римляне кое-как собрали 2 легиона во главе с Марцеллом. Ганнибал двинулся в Кампанию и захватил несколько городов, но отбились Неаполь, Кумы, Нуцерии и Нола. В одной стычке Марцелл одержал верх над Ганнибалом. Зима — Ганнибал в Капуе.
 Консулом на 215 год избран Луций Постумий Альбин, но он погибает.
 Союз Филиппа V и Ганнибала. Но корабль македонского посольства захвачен римлянами. Филипп обратился против иллирийцев и стал готовить суда для переправы в Италию. Союз Филиппа с Деметрием Фаросским (князем Иллирии и врагом Рима).
 Антиох III вступил в Лидию против Ахея и осадил Сарды.
 Первая половина 210-х годов — Реформы Цинь Шихуанди. Административная, аграрная, финансовая и военная реформы.
 Первая половина 210-х годов — Войска Цинь форсируют Янцзыцзян, вторгаются во владения Юэ и присоединяют территории государств Дунхай, Миньюэ и Наньюэ.
 Первая половина 210-х годов — Борьба Цинь с хуннами.
 210-е годы — Волнения в Иллирии. Некоторые области объявляют себя независимыми.

Скончались 
 Луций Кантилий (род. ок. 250 до н. э.), писец при понтификах, которого до смерти засекли розгами за нечестие с весталкой.

См. также

Примечания